Яровилька () — одна из 11 провинций перуанского региона Уануко. На севере и западе граничит с провинцией Дос-де-Майо, на востоке — с провинцией Уануко и на юге — с провинцией Лаурикоча.

География 
Провинция имеет площадь в размере 759,71 квадратных километров.

Рельеф 
Территория провинции в основном расположена на горном хребте северо-центральной цепи Анд, средняя высота составляет 3800 метров над уровнем моря.

Гидрография 
С гидрографической точки зрения его пересекает с юга на северо-запад река Мараньон, которая берет начало в межандийской долине. Река питается из множества притоков, вытекающих из ледниковых лагун на западном склоне центральной цепи. Эта долина и ее окрестности известны как Верхний Мараньон.

Административное деление 
Он разделен на восемь районов:

Районы Чакабамба, Кауак, Обас и Пампамарка расположены на западном берегу реки Мараньон, в то время как районы Хорас, Чавинильо, Хакас Чико и Апарисио Помарес находятся на восточном берегу упомянутой реки. Восточная часть района Обас расположена на части восточного берега, а район Хакаса Чико — на части восточного фланга Центральной Кордильеры, выходящей к реке Хуаллага. Эта характеристика повторяется, когда Мараньон направляется на северо-запад, входя в провинцию Уамальес, после пересечения соседней провинции Дос-де-Майо.

Примечания 

Провинции региона Уануко